Гейе, Гуйе () — распространённая сенегальская фамилия.

Известные носители 
 Гуйе, Бабакар (род. 1986)— сенегальский футболист, нападающий клуба Первой лиги Китая «Шэньчжэнь Руби»
 Гейе, Джибрил (род. 1996) — сенегальский футболист.
 Гейе, Идрисса (род. 1989) — сенегальский футболист.
 Гейе, Магайе (род. 1990) — французский и сенегальский футболист.
 Гуйе, Мансур (род. 1985) — сенегальский футболист.
 Гейе, Пап (род. 1999) — сенегальский футболист.
 Гуйе, Папа (род. 1984) — сенегальский футболист.
 Гуйе, Шейк (род. 1986) — сенегальский футболист.
 Гейе, Ян Питер (1809—1876) — нидерландский медик и поэт.

См. также

Примечания